index terminologique, liste des termes significatifs utilisés dans un ouvrage, avec renvoi aux pages auxquelles ils sont utilisés.
 index, un des doigts de la main chez l'humain.
 Index librorum prohibitorum, une liste de livres interdits à la lecture dressée par le Vatican.
 index de base de données, structure de données qui permet de retrouver rapidement les données
 Index, une entreprise japonaise spécialisée notamment dans la distribution de contenus sur mobile.
 Index, site web d'information hongrois.
 Index, titre d'une série d'œuvres d'art conceptuel du collectif Art & Language débutée avec Index 01 en 1972.

Toponyme 

 Index, secteur non constitué en municipalité du Kentucky
 Index, petite ville de l'état de Washington